Afraniusz – komediopisarz rzymski
 Afraniusz (konsul)